Battaglia di Flores (1591) – combattuta il 30 agosto 1591 nell'ambito della guerra anglo-spagnola
 Battaglia di Flores (1592) – combattuta il 20 maggio 1592 nell'ambito della guerra anglo-spagnola